Каллизен — фамилия:

 Адольф Каллизен (1786—1866) — датский медик и библиограф.
 Генрих Каллизен (1740—1824) — датский хирург.
 Христиан-Фридрих Каллизен (1777—1861) — немецкий философ.